Map the Soul es el quinto álbum de studio de la agrupacioón surcoreano de Hip-Hop, Epik High y el primero producido de forma independiente, lanzado a la venta el 27 de marzo de 2009. Entre las particularidades de esta edición cabe mencionar la inclusión de un libro, que recrea a través de imágenes notas y semblanzas el proceso de creación del CD y las fuentes de inspiración de todos los colaboradores. Tanto el libro como el álbum, vienen en inglés y coreano, esto con motivo de dar más atención a sus fanes alrededor del mundo. Incluye, como ya es costumbre colaboraciones con otros artistas del medio,tanto coreanos como extranjeros,  así como la continuación de "Eight by Eight" incluida en su anterior material Pieces, Part One pero con 8 nuevos MC's.

Listado de canciones 
1. Believe 
2. Cipher featuring Beatbox DG 
3. Map the Soul featuring MYK 
4. Customer Service (Skit) 
5. Top Gun 
6. Scenario (피해망상 pt. 2) featuring MYK 
7. London 
8. Free Music Tablo and MYK 
9. Map the Soul (Worldwide Version) Tablo, MYK & Kero One
10. 8 by 8, Part 2 (Bonus Track) featuring MYK, Minos, Paloalto, the Quiett, Verbal Jint, Kebee, E-Sens, Simon Dominic

Capítulos del Libro 
Alma 
Artistas 
El proceso creativo 
Anticipación 
Inspiración 
Experimentación 
Ejecución 
Comunicación 
Telón 
¿Libertad de discurso? 
Letra de canciones

Referencias

Véase también 

Epik High

Álbumes de 2009